Абгарху́к (; ) — село . Расположено к востоку от райцентра Гудаута в равнинно-холмистой зоне.

В административном отношении село является административным центром Абгархукской сельской администрации (абх. Абҕархықә ақыҭа ахадара), в прошлом Абгархукского сельсовета. С севера село примыкает к основному шоссе Абхазии.

Границы 
На севере Абгархук граничит с селом Ачандара, на востоке — по реке Аапста с селом Аацы, на юге граничит с селом Арсаул, на западе — граничит с Куланырхуа.

История 
В советское время в определённые периоды село официально именовалось Абгархуки (грузинская транскрипция устоявшейся русской формы названия села) и Абгархику (грузинская транскрипция оригинального названия).

В сталинский период в Абгархук, как и во многие другие сёла Бзыбской Абхазии, переселяют крестьян из Грузии. Большинство из переселённых крестьян размещается среди абхазского населения в посёлке Багикыта, примыкающем к основному шоссе. Абгархукские грузины, в основном, хорошо овладели абхазским языком. Во время грузино-абхазской войны большинство грузин покинуло село.

 Историческое деление
Село Абгархук исторически подразделяется на 6 посёлков (абх. аҳабла):
 Абаху Амца
 Абгархук Ахабла (собственно Абгархук)
 Багикыта
 Базикыта
 Тасракуа
 Цоухуа

 Колхоз имени Ворошилова
В советское время в селе действовал колхоз имени Ворошилова Гудаутского района. В этом колхозе трудились Герои Социалистического Труда председатель Азиз Михайлович Ханагуа, бригадир Зинаида Хошитовна Багателия и звеньевая Любовь Кучовна Шамба.

Население 
Население Абгархукского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 1385 чел. Нынешний этнический состав — преимущественно абхазы.

По данным переписи 1959 года в селе Абгархук жило 254 человека, в основном абхазы (в Абгархукском сельсовете в целом — 1483 человека, также в основном абхазы). По данным переписи 1989 года население Абгархукского сельсовета составило 1385 человек, в том числе села Абгархук —  219 человек, в основном абхазы По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Абгархук составила 1024 жителя, из них 97,9 % — абхазы (1003 человека), 1,3 % — русские (13 человек), 0,2 % — грузины (2 человека), 0,1 % — армяне (1 человек), 0,1 % — мегрелы (1 человек), 0,4 % — другие (4 человек).

В XIX веке Абгархук был разделён между соседними сельскими общины, поэтому первые данные о населении села относятся к первой половине XX века.

Использованная литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум: Дом печати, 2006—328 с.
 Кәарҷиа В.Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д. (абх.)

Примечания 

Населённые пункты Абхазии